Folgende Liste sortieren Länder nach der Anzahl an Mobiltelefonen im Umlauf. Zur Ergänzung sind auch die Top 50 Länder nach Smartphones (Mobiltelefone mit umfangreichen Computer-Funktionalitäten) angegeben. 2017 gab es weltweit ca. 7,8 Milliarden Mobilfunkverträge, womit es mehr Mobilfunkverträge gab als die Erde Einwohner hatte. Es existieren jedoch erhebliche Unterschiede im Zugang zu Mobiltelefonen zwischen den Ländern und Territorien der Welt. So kamen in Macau auf jede Person im Durchschnitt fast vier Mobilfunkverträge, während in Eritrea und Nordkorea nur knapp jeder 10. Einwohner ein Mobiltelefon besaß.

Länder nach Mobiltelefonen im Umlauf  
Liste von Ländern und Territorien nach Anzahl an Mobilfunkverträgen sowie die Anzahl der Mobilfunkverträge je 100 Einwohner. Alle Angaben stammen aus dem CIA World Factbook.

Länder nach Smartphones im Umlauf  
Folgende Liste sortiert die Top 50 Länder nach der Anzahl an Smartphones im Umlauf. Angegeben ist zudem der Anteil der Bevölkerung, die ein Smartphone besitzt. Alle Angaben stammen aus dem 2018 Global Mobile Market Report des Unternehmens Newzoo und gelten für das Jahr 2018. Sämtliche Zahlen beruhen auf Kalkulationen.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Telekommunikation)

